Tithorea — род бабочек из семейства нимфалид.
 Tithorea — название греческого города Тифорея в латинской транслитерации.